Montag steht für:
 Montag, der erste Wochentag im deutschen Kalender
 Wiener Montag, Titel mehrerer ehemaliger österreichischer Wochenzeitungen
 Montag (Band), 1999 gegründete Band aus Hamburg

Personen:

 Alfred Montag (1929–1998), deutscher Lebensmittelchemiker
 Andreas Montag (* 1956), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Bernd Montag (* 1969), deutscher Basketballspieler
 Carl Montag (1880–1956), Schweizer Maler und Kunstvermittler
 Carl Richard Montag (* 1929), deutscher Architekt und Gründer der Montag-Stiftungen
 Christian Montag (* 1977), deutscher Psychologe und Hochschullehrer 
 Dieter Montag (* 1949), deutscher Schauspieler
 Eugen Montag (1741–1811), Zisterzienserabt
 Frank W. Montag (* 1973), deutscher Regisseur
 Fritz Montag (1896–1943), deutscher Politiker (NSDAP) und SS-Führer
 Hans Montag (* 1952), deutscher Hockeyspieler
 Hans-Jürgen Montag (1941–1997), deutscher Physiotherapeut
 Heidi Montag (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Holger Willi Montag (* 1970), deutscher Schriftsteller und Kunstmaler
 Horst Montag (Geodät) (* 1938), deutscher Geodät und Hochschullehrer 
 Horst Montag (* 1944), deutscher Landtagsabgeordneter (DVU)
 Ignaz Bernhard Montag († nach 1875), Mnemotechniker
 Jan-Marco Montag (* 1983), deutscher Hockeyspieler
 Jemima Montag (* 1998), australische Leichtathletin
 Jennifer Montag (* 1998), deutsche Leichtathletin
 Jerzy Montag (* 1947), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Joachim Montag (* 1956), deutscher Hockeyspieler
 Karl Montag (1917–1982), deutscher Geigenbauer
 Lars Montag (* 1971), deutscher Regisseur
 Luise Montag (1849–1927), österreichische Volkssängerin
 Otto Montag (1897–1973), deutscher Fußballspieler
 Robert-Martin Montag (* 1980), deutscher Politiker (FDP)
 Saskia Montag-Seewald (* 1978), deutsche Gemmologin und Juwelierin
 Wilhelm Montag (* 1934), deutscher Ruderer
 Wolf-Dieter Montag (1924–2018), deutscher Orthopäde und Sportfunktionär

Fiktive Person:

 Guy Montag, Hauptfigur im Roman Fahrenheit 451 von Ray Bradbury
 Herr Montag, Titelfigur der gleichnamigen Erzählung von Georges Simenon

Siehe auch:
 Denkwerkstatt der Montag Stiftungen